Sparta Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sparta Township (Illinois)
 Sparta Township (Dearborn County, Indiana)
 Sparta Township (Noble County, Indiana)
 Sparta Township (Michigan)
 Sparta Township (Minnesota)
 Sparta Township (Missouri)
 Sparta Township (Nebraska)
 Sparta Township (New Jersey)
 Sparta Township (Pennsylvania)